Бальдо́мир () — испанская фамилия. Известные носители:

 Бальдомир, Альфредо (1884–1948) — Президент Уругвая.
 Бальдомир, Карлос Мануэль (род. 1971) — аргентинский боксёр.
  (род. 1942) — уругвайский театральный режиссёр, актёр и педагог.